

Presentación previa 
El polaco Michał Przysiężny fue el campeón defensor del torneo, pero decidió no participar en esta edición.

El australiano Matthew Ebden ganó el título tras derrotar al japonés Yūichi Sugita en la final, 6–3, 6–2.

Cabezas de serie 

 Matthew Ebden (Campeón)
 Go Soeda (Primera ronda)
 Pierre-Hugues Herbert (Segunda ronda)
 Yūichi Sugita (Final)

  Tatsuma Ito (Cuartos de final)
  James Ward (Cuartos de final)
  Hiroki Moriya (Segunda ronda)
  Blaž Rola (Semifinales)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Toyota 2013